Alfa Romeo, een gerenommeerd Italiaans automerk
 alfa (letter), de eerste letter van het Griekse alfabet
 alfa (dier), het leidende dier bij diersoorten die in groepsverband leven
 Alfa (München), een Duits historisch motorfietsmerk
 Alfa-klasse (onderzeeër), een klasse van Russische atoomonderzeeërs
 Alfa (spetsnaz), een antiterreureenheid van de Russische FSB-spetsnaz
 Alfa (stripreeks), een stripreeks getekend door Youri Jigounov
 Alfa (studentenvereniging), een studentenvereniging voor archeologiestudenten in Leuven
 Alfa (Udine), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Alfa bier, een Nederlands biermerk
 het woord uit het Navo-spellingsalfabet voor de letter "A"
 een persoon met een specialisatie in de taal- of letterkunde
 alfawetenschap, een geesteswetenschap
 Esparto, een grassoort, bekend als Macrochloa tenacissima of Stipa tenacissima
 alfagolven, een type hersengolven dat middels elektro-encefalografie kan worden geregistreerd
 HV Alfa Schinnen, een voormalig Nederlandse handbalvereniging
 alfaversie, eerste versie van een computerprogramma
 VV Alfa Sport, een Nederlandse amateurvoetbalvereniging 

ALFA kan verwijzen naar:
 ALFA (automerk), een voormalig Italiaans automerk

Zie ook 
 Alpha (doorverwijspagina)
 Alva (doorverwijspagina)